USS Trenton je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Trenton (CL-11) 
 USS Trenton (LPD-14)

Trenton